Viitala est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Lenni Viitala (1921-1966), lutteur olympique finlandais
Pihla Viitala (née en 1982), actrice finlandaise
Walter Viitala (né en 1992), joueur finlandais de football

Voir aussi
Stéphan Vitalla (né en 1984), joueur français de rugby

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois